

Cinema
 Hook - Capitan Uncino (Hook) – film statunitense del 1991 diretto da Steven Spielberg

Geografia
 Penisola di Hook – penisola della Contea di Wexford in Irlanda
 Hook – centro abitato della Nuova Zelanda
 Fiume Hook – fiume della Nuova Zelanda nella regione di Canterbury

Musica
 Hook – termine musicale

Televisione
 Höök – serie televisiva svedese trasmessa dal 2007

Regno Unito
 Hook – centro abitato dell'Inghilterra nell'East Riding of Yorkshire
 Hook – centro abitato dell'Inghilterra nel distretto di Hart nell'Hampshire
 Hook – centro abitato dell'Inghilterra nel distretto di Fareham nell'Hampshire
 Hook – località dell'Inghilterra a sud di Londra
 Hook – centro abitato dell'Inghilterra nel Wiltshire
 Hook – centro abitato del Galles nel Pembrokeshire

Videogiochi
Hook – videogioco arcade del 1992 della Irem
Hook – videogioco del 1992 per console della Sony
Hook – videogioco del 1992 per 8 bit della Ocean
Hook – videogioco del 1992 per 16 bit della Ocean

Pagine correlate
The Hook